Версията на Браунинг може да се отнася за:
 Версията на Браунинг (пиеса), пиеса на Терънс Ратиган
 Версията на Браунинг (филм, 1951), филм на Антъни Аскуит
 Версията на Браунинг (филм, 1994), филм на Майк Фигис